Модело има више значења:

 Модело, Ел Запотал (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Модело (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Модело (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Модело (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Модело, Порсина (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Модело (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Модело (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику